Diese Liste der Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag (XX. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten zum Oberösterreichischen Landtag in der XX. Legislaturperiode. Die Gesetzgebungsperiode reichte vom 17. November 1967 bis zum 15. November 1973, die Angelobung der Abgeordneten erfolgte am 17. November 1967. Bei der Landtagswahl 1967 hatte die ÖVP die absolute Stimmen- und Mandatsmehrheit verloren, auch die FPÖ büßte Mandate ein. Von den 48 Mandaten entfielen 23 auf die SPÖ, 23 auf die ÖVP und 4 auf die FPÖ. Während der Gesetzgebungsperiode amtierte zunächst die Landesregierung Gleißner VIII, die am 3. Mai 1971 von der Landesregierung Wenzl I abgelöst wurde.

Funktionen

Landtagspräsidenten 
Nachdem die SPÖ erstmals seit 1945 die stimmenstärkste Partei geworden war, stellte sie den Ersten Landtagspräsidenten. Das Amt übernahm zunächst Rupert Hartl, der am 28. Juli 1969 von Josef Schweighofer abgelöst wurde. Die FPÖ, die trotz des Wahlsieges der SPÖ Landeshauptmann Heinrich Gleißner erneut zum Landeshauptmann gewählt hatte, bekam erstmals das Amt des Zweiten Landtagspräsidenten zugesprochen, dass von Alois Bachinger wahrgenommen wurde. Dritter Landtagspräsident war Hans Rödhammer.

Klubobleute 
Klubobmann der SPÖ war zunächst bis zum 30. Oktober 1968 Ludwig Bernaschek, er wurde an diesem Tag von Josef Fridl abgelöst. Stellvertretender Klubobmann war Ernst Dürr. In der FPÖ hatte das Amt des Klubobmanns Landtagspräsident Alois Bachinger inne.

Landtagsabgeordnete

Weblinks 
 Land Oberösterreich Biografien aller Landespolitiker von 1861 bis heute

Literatur 
 Harry Slapnicka: Oberösterreich – Die politische Führungsschicht ab 1945 (= Beiträge zur Zeitgeschichte Oberösterreichs. 12). Oöla, Linz 1989, .

Liste 20